Momentos («Моменты») — студийный альбом испанского певца Хулио Иглесиаса, выпущенный в 1982 году на лейбле CBS Records. Пластинка смогла занять 25 место в чарте Billboard Top Latin Albums 30 место в Associação Fonográfica Portuguesa и 193 место в чарте The Billboard 200.

Список композиций

Примечания 

Альбомы CBS Records
Поп-альбомы
Альбомы Хулио Иглесиаса